Błonie (stad)
 Błonie (gemeente)
 Błonie (Święty Krzyż), plaats in woiwodschap Święty Krzyż